Noa
NoA

Vidi 
Noah